Amerikai Egyesült Államok
Spokane-i episzkopális egyházmegye
Spokane-i római katolikus egyházmegye